USA Sevens 2007 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju USA Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 10–11 lutego 2007 roku na Petco Park w San Diego będąc czwartym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Rozegrane po raz pierwszy na Petco Park po przenosinach z Los Angeles zawody były czwartym turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane na początku stycznia 2007 roku. Składy zespołów i sędziowie zawodów.

W pierwszym dniu zawodów Dana Teagarden jako pierwsza kobieta poprowadziła seniorski mecz międzynarodowy mężczyzn, a z kompletem zwycięstw zakończyły go Fidżi, Samoa i Nowa Zelandia. Dwie pierwsze spotkały się następnie w finale, w którym reprezentanci Fidżi zrewanżowali się wyspiarskim rywalom za porażkę w decydującym spotkaniu sprzed tygodnia. Najwięcej punktów zdobył przedstawiciel triumfatorów William Ryder, w klasyfikacji przyłożeń zwyciężył ex aequo wraz z rodakiem Mosese Volavola i Samoańczykiem Mikaele Pesamino.

IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tego turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
USA Sevens
2007 w Kalifornii